Scapula steht für
 Schulterblatt, in der Anatomie

Scapula ist das Cognomen folgender Personen:

 Quintus Ostorius Scapula, römischer Präfekt
 Publius Ostorius Scapula, römischer Statthalter der Provinz Britannien
 Publius Cornelius Scapula, römischer Konsul im 4. Jahrhundert

Siehe auch:
 Scapula alata
 Skapulier